Сибілла Клевська (1512–1554) — донька герцога Клеве і графа Марку, Йоганна III Миролюбного та герцогині Юліху та Бергу, графині  Равенсбергу, Марії; дружина курфюрста Саксонії Йоганна Фрідріха I.
 Сибілла Клевська (1557—1627) — донька герцога Юліх-Клеве-Бергу Вільгельма Багатого та ерцгерцогині Австрійської Марії, дружина маркграфа Бурґау Карла Габсбурга.